Jméno Jindřich Opolský označuje vícero osob:

 Jindřich Opolský († 1365) – syn Boleslava II. Opolského
 Jindřich Opolský († 1394) – syn Boleslava III. Opolského
 Jindřich Opolský († 1436) – syn Boleslava IV. Opolského